Joshua Morrissey, dit Josh Morrissey, (né le  à Calgary, en Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Joshua Morrissey débute en 2010 en LHOu avec les Raiders de Prince Albert. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Jets de Winnipeg. Il rejoint les Rockets de Kelowna en cours de saison 2014-2015.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011|| Raiders de Prince Albert || LHOu|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Raiders de Prince Albert || LHOu|| 68|| 10|| 28|| 38|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Raiders de Prince Albert || LHOu|| 70|| 15|| 32|| 47|| 91|| 4|| 0|| 1|| 1|| 9
|-
|2013-2014|| Raiders de Prince Albert|| LHOu|| 59|| 28|| 45|| 73|| 59|| 4|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2013-2014|| IceCaps de Saint-Jean || LAH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| 20|| 2|| 7|| 9|| 20
|-
|2014-2015|| Raiders de Prince Albert|| LHOu|| 27|| 7|| 14|| 21|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 20|| 6|| 11|| 17|| 34|| 13|| 2|| 12|| 14|| 24
|-
|2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 57 || 3 || 19 || 22 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 82 || 6 || 14 || 20 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH || 81 ||7 || 19 || 26 || 47 || 16 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 59 || 6 || 25 || 31 || 14 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 65 || 5 || 26 || 31 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 56 || 4 || 17 || 21 || 25 || 8 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 79 || 12 || 25 || 37 || 66 || - || - || - || - || -
|-

| 423 || 40 || 126 || 166 || 214 || 34 || 2 || 7 || 9 || 16

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2012 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 3 || 3 || 22 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2013 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 4 || 7 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 3 || 4 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || align=left| Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Notes et références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Raiders de Prince Albert
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey